Der Chevrolet Cup 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Februar bis 5. März 2000 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Citrix Tennis Championships in Delray Beach und den Copenhagen Open in Kopenhagen statt. Beide gehörten, genau wie das Turnier in Santiago zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Francisco Clavet, der in diesem Jahr nicht antrat. Es siegte der topgesetzte Brasilianer Gustavo Kuerten, der damit den zweiten Titel der Saison und sechsten Einzeltitel seiner Karriere feierte. Er verlor im gesamten Verlauf des Turniers keinen einzigen Satz.
Kuerten konnte an der Seite seines Partners Antonio Prieto ebenfalls das Doppelturnier für sich entscheiden. Dies war nach 1996 sein zweiter Doppeltitel bei diesem Turnier und der siebte seiner Karriere. Für Prieto war es der erste und einzige Turniererfolg auf der ATP Tour. Die beiden argentinischen Titelverteidiger Mariano Hood und Sebastián Prieto schieden an vier gesetzt bereits in der ersten Runde aus.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 de Chile/505/2000/results Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Santiago de Chile